Brie (formatge), varietat de formatge típic de la regió del mateix nom a prop de París 
 Toponímia:
 Brie (regió), regió a prop de París, actual departament de Seine-et-Marne
 Brie (Aisne), poble de l'Aisne (Picardia)
 Brie (Ariège), poble de l'Arieja (Migdia-Pirineus)
 Brie (Charente), poble de Charente
 Brie (Ille-et-Vilaine), poble de l'Ille i Vilaine
 Brie (Deux-Sèvres), poble de Deux-Sèvres
 Brie (Somme), poble de Somme